W Rumunii
 Răchiți – gmina w okręgu Botoszany
 Răchiți – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Răchiți
 Răchiți – wieś w okręgu Gorj, w gminie Runcu